Film/televisie
 The Morning After (1974), een film onder regie van Richard T. Heffron
 The Morning After (1986), een film onder regie van Sidney Lumet
 The Morning After (Beverly Hills, 90210), aflevering van Beverly Hills, 90210
Muziek
 The Morning After (Deborah Cox), een album uit 2002 van de Canadese zangeres Deborah Cox
 The Morning After (The J. Geils Band), een album uit 1971 van de Amerikaanse rockband The J. Geils Band
 The Morning After (James), een album uit 2010 van de Britse rockband James
 The Morning After (album van Maureen McGovern), een album uit 1973 van de Amerikaanse zangeres Maureen McGovern
 The Morning After (Tankard), een album uit 1988 van de Duitse metalband Tankard
 The Morning After (Tommy Dorsey), een nummer uit 1937 van Tommy Dorsey, Moe Jaffe, en Clay Boland, voor het eerst uitgevoerd door Tommy Dorsey and His Orchestra
 The Morning After (nummer van Maureen McGovern), een single uit 1973 van de Amerikaanse zangeres Maureen McGovern, themanummer van de film The Poseidon Adventure
 The Morning After Girls, een Australische neo-psychedelische band